Народицкий — фамилия.

Известные носители:
 Народицкий, Абрам Аронович (1906—2002) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист, педагог.
 Народицкий, Давид Иосифович (1923—1999) — советский художник, брат Льва Народицкого.
 Народицкий, Дэниэл (род. 1995) — американский шахматист.
 Народицкий, Лазарь Зеликович (1937—2000) — советский легкоатлет. Участник Олимпийских игр 1964 года в Токио.
 Народицкий, Лев Иосифович (1913—1977) — советский художник, брат Давида Народицкого.
 Народицкий, Илья Аронович (1915—1999) — советский радиоинженер, разработчик военных и гражданских средств связи.